Portugália
São Miguel, Lisszabon egyik területe 2013 előtt
São Miguel, a portugál Azori-szigetek legnagyobb tagja